El Guabo – comune di Panama
 El Guabo – comune dell'Ecuador